Gaja-patak, vízfolyás Veszprém és Fejér megyékben
 Gaja (vagy Gája, pontos átírásban Kaja), állam a Koreai-félszigeten a 3–4. században
 Gaia görög istennő
 Gajá, város Északkelet-Indiában